Sayonara kan syfta på:

Sayonara (さよなら) – betyder "farväl" på japanska

Media
 Sayonara (roman) – en bok från 1954 av James Michener.
 Sayonara (film) – en film från 1957 baserad på Micheners roman.
 Sayonara (sång) – en sång av Harpo